Wowkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Wolkowo/Волково) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Wowkowe (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Wowkowe (Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Wowkowe (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Wowkowe (Uschhorod)

 das Dorf Taniwka (Танівка) im Rajon Beresiwka (Oblast Odessa) trug bis 2016 den Namen Wowkowe